Caimaninae — подсемейство аллигаторовых. Одна из двух основных линий в пределах семейства аллигаторовых, другая — собственно Alligatorinae.

Описание 
Современное подсемейство включает в себя три рода, представители которых обитают в Центральной и Южной Америке. Это маленькие и средние представители отряда крокодилов, за исключением черного каймана (Melanosuchus niger), который может вырасти крупнее 5 м в длину и является самым крупным представителем всего семейства аллигаторовых. Наиболее мелким видом в составе подсемейства является гладколобый кайман в Кювье (Paleosuchus palpebrosus), который обычно вырастает только до 1,2—1,5 м в длину. Кайманы отличаются от аллигаторов, их близких (и более широко известных) родственников несколькими характерными чертами: отсутствие костной перегородки между ноздрями, вентральная броня состоит из перекрывающих друг друга костных щитков, формирующихся из двух частей, объединенных «швом». У большинства кайманов зубы также длиннее и тоньше, чем у аллигаторов, отражая их предпочтение к более мелкой и подвижной добыче. Однако, челюсти и зубы чёрного каймана лучше челюстей любого другого аллигаторового приспособлены для нападения на крупных животных, а челюсти и зубы широкомордого каймана приспособлены для разгрызания твердой пищи.

Известно также несколько вымерших форм, в том числе пурусзавры, гигантский миоценовый род, представители которого вырастали свыше 12.5 метров, и почти столь же большой Mourasuchus, который имел плоскую и широкую морду, похожу на утиный клюв.

Классификация 
 Надсемейство Caimaninae
 Род † Acresuchus
Род † Centenariosuchus
 Род † Culebrasuchus
 Род † Eocaiman
 Род † Globidentosuchus
 Род Paleosuchus — Гладколобые кайманы
 P. palpebrosus — Гладколобый кайман Кювье
 P. trigonatus — Гладколобый кайман Шнайдера
 Род † Purussaurus — Пурусзавры
 Род † Mourasuchus
 Род † Necrosuchus
 Род † Orthogenysuchus
 Род † Tsoabichi
 Клада Jacarea
 Род Caiman — Кайманы
 C. yacare — Парагвайский кайман
 C. crocodilus — Крокодиловый кайман
 C. c. apaporiensis
 C. c. fuscus
 † C. lutescens
 † C. venezuelensis
 C. latirostris — Широкомордый кайман
 Род Melanosuchus — Чёрные кайманы
 † M. fisheri
 M. niger — Чёрный кайман

Филогения 
Кладограмма от Brochu (2011).Кладограмма от Hastings et al. (2013).

Примечания 

Аллигаторовые